Lalinac je lahko:
 Lalinac, Niš (Srbija)
 Lalinac, Svrljig (Srbija)